Carlo Capra (1889-1966) - calciatore e allenatore italiano
 Carlo Capra (1901-1965) - musicista italiano
 Carlo Capra (1938-) - storico e professore universitario italiano